Grakh je lahko ime za:
 Tiberij Sempronij Grakh (Tiberius Gracchus Sempronius), rimski politik in tribun, okoli 163 pr. n. št. - 133 pr. n. št.
 Gaj Sempronij Grakh (Gaius Sempronius Gracchus), rimski politik in tribun, okoli 160 pr. n. št. - 121 pr. n. št.
 Gracchus Babeuf, psevdonim za francoskega revolucionarja Françoisa-Noël Babeufa, 1760 - 1797